Primer cognom:
 Àngel Obiols i Palau (Barcelona, 1888 – 1973), organista, fundador i director de l'Orfeó Sarrianenc.
 Armand Obiols (Sabadell, 1904 - Viena, 1971), escriptor, periodista i crític literari.
 Joan Obiols i Vié (Granollers, 1918 - Cadaqués, 1980), psiquiatre.
 Josep Obiols, diversos personatges.
 Marià Obiols i Tramullas (Barcelona, 1809 - 1888), compositor d'òperes i director del conservatori del Liceu.
 Miquel Obiols Prat, (Roda de Ter, 1945), escriptor.
 Raimon Obiols i Germà (Barcelona, 1940), polític català del PSC.
 Segon cognom:
 Antoni Batllori Obiols (Barcelona, 1951), dibuixant d'humor i caricaturista.
 Blai Padró i Obiols (Manresa, 1873 - 1934), intel·lectual i humanista catòlic.
 Cebrià Baraut i Obiols (El Vilar de Cabó, 1917 - Montserrat, 2003), historiador i monjo de Montserrat.
 Eugeni Bregolat Obiols (La Seu d'Urgell, 1943) diplomàtic espanyol.

Topònims 
 Obiols (Avià), amb l'església de Sant Vicenç d'Obiols